Miguel Ángel Guerrero Paz (1967), Colombiaans voetballer
Miguel Ángel Guerrero Martín (1990), Spaans voetballer